San Fernando bezeichnet folgende Municipios:

* Municipio San Fernando (Honduras) im honduranischen Departamento Ocotepeque
 Municipio San Fernando (Kolumbien) im kolumbianischen Departamento Bolívar
 Municipio San Fernando (Chiapas) im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Municipio San Fernando (Tamaulipas) im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas
 Municipio San Fernando (Chalatenango) im salvadorianischen Departamento Chalatenango
 Municipio San Fernando (Morazán) im salvadorianischen Departamento Morazán
 Municipio San Fernando (Apure) im venezolanischen Bundesstaat Apure